Luo har flere betydninger:
 Luo (Kenya og Tanzania) – en etnisk gruppe i Kenya, østlige Uganda og nordlige Tanzania.
 Luo (Kina) – et kinesisk efternavn der skrives 罗.